Uszoljei járás, közigazgatási egység Oroszországban, az Irkutszki területen, székhelye Uszolje-Szibirszkoje
 Uszoljei járás, közigazgatási egység Oroszországban, a Permi határterületen, székhelye Uszolje